Deneb Algiedi (δ Capricorni) je nejjasnější hvězda v souhvězdí Kozoroha. Pouhým okem je vidět jako jedna hvězda, ovšem jedná se o zákrytovou dvojhvězdu typu Algol tvořenou obrem spektrální třídy A o dvou hmotnostech Slunce a průvodcem o 0,9 hmotnostech Slunce. Jelikož je blízko ekliptiky, může být zakryta Měsícem a zřídka také planetami.

Perioda zákrytů je přibližně 1,02 dne, během oběhu sekundární složky kolem hlavní hvězdy se hvězdná velikost mění o 0,24.

Systém má dva optické průvodce (13. a 16. hvězdné velikosti).

Reference 

Hvězdy v souhvězdí Kozoroha
Obři třídy A
Dvojhvězdy